Vauvillers kan syfta på:
 Vauvillers, Haute-Saône
 Vauvillers, Somme